College City – comune dell'Arkansas, Stati Uniti
College City – CDP della California, Stati Uniti